Glendora kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Glendora (Californië)
Glendora (Mississippi)
Glendora (New Jersey)